Европско првенство у кошарци 1959. једанаесто регионално кошаркашко такмичење организован под покровитељством ФИБЕ. Такмичење одржано у Истанбулу у Турској од 21. маја до 31. маја. Учествовале су репрезентације Аустрије, Белгије, Бугарске, Чехословачке, Финске, Француске, Источне Немачке, Мађарске, Ирана, Израела, Италије, Пољске, Румуније, Совјетског Савеза, Шпанија, Турске и репрезентација Југославије.

Турнир

Прелиминарна рунда 
Тимови су били подељене у 3 групе по 4 тима и групе Ц која је била састављена од 5 тимова. Свака екипа одиграла је по једну утакмицу са преосталим екипама из своје групе. За победу добијало се 2 поена, а за пораз 1 поен. Збир поена коришћен је за рангирање унутар група. Прве две екипе из свих група пласирале су се у полуфиналне групу. Преостале екипе играле су утакмице за пласман од 9. до 17. места.

Група А 
1. коло:

2. коло:

3. коло:

* Након продужетка.

Табела групе А:

Група Б 
1. коло:

2. коло:

3. коло:

Табела групе Б:

Група Ц 
1. коло одиграно 21. маја:

2. коло одиграно 22. маја:

3. коло одиграно 23. маја:

4. коло одиграно 24. маја:

5. коло одиграно 25. маја:

Табела групе Ц:

Група Д 
1. коло:

2. коло:

3. коло:

Табела групе Д:

Утакмице за пласман од 9. до 17. места 
У овој рунди су учествовали тимови који су заузели треће и четврто место у прелиминарним групама као и тим који је заузео 5. место у групи Ц.

Класификациона рунда 
Тимови су били распоредјени у три групе по три тима. Правила за бодовање и пласман су била иста као у прелиминарним групама. Првопласиране екипе из свих група играле су за пласман од 9. до 11. места, другопласиране екипе за пласман од 12. до 14 места и трећепласиране екипе од 15. до 17. места.

Група 1 
1. коло одиграно 26. маја:

2. коло одиграно 27. маја:

3. коло одиграно 28. маја:

Табела групе 1:

Група 2 
1. коло одиграно 26. маја:

2. коло одиграно 27. маја:

3. коло одиграно 28. маја:

Табела групе 2:

Група 3 
1. коло одиграно 26. маја:

2. коло одиграно 27. маја:

3. коло одиграно 28. маја:

Табела групе 3:

Група за пласман од 9. до 11. места 
У групи су били тимови који су заузели прво место у класификационим групама. Правила за бодовање и пласман су била иста као у прелиминарним групама. Пласман у овој групи био је и пласман од 9. до 11. места.

1. коло одиграно 29. маја:

2. коло одиграно 30. маја:

3. коло одиграно 31. маја:

Табела групе:

Група за пласман од 12. до 14. места 
У групи су били тимови који су заузели друго место у класификационим групама. Правила за бодовање и пласман су била иста као у прелиминарним групама. Пласман у овој групи био је и пласман од 12. до 14. места.

1. коло одиграно 29. маја:

2. коло одиграно 30. маја:

3. коло одиграно 31. маја:

Табела групе:

Група за пласман од 15. до 17. места 
У групи су били тимови који су заузели треће место у класификационим групама. Правила за бодовање и пласман су била иста као у прелиминарним групама. Пласман у овој групи био је и пласман од 15. до 17. места.

1. коло одиграно 29. маја:

2. коло одиграно 30. маја:

3. коло одиграно 31. маја:

Табела групе:

Полуфинална рунда 
У полуфиналној рунди учествали су тимови који су заузели 1. и 2. место у групама прелиминарне рунде. Тимови су били подељени у две групе по четири екипе. Систем бодовања и рангирања је исти као у прелиминарним групама. Екипе које су заузеле прва два места у групама формирале су финалну групу. Остале екипе играле су у групи за пласман од 5. до 8. места.

Група 1 
1. коло одиграно 27. маја:

2. коло одиграно 28. маја:

3. коло одиграно 29. маја:

Табела групе 1:

Група 2 
1. коло одиграно 27. маја:

2. коло одиграно 28. маја:

3. коло одиграно 29. маја:

* Након продужетка.

Табела групе 2:

Утакмице за пласман од 5. до 8. места 
Учествовале су екипе које су заузеле 3. и 4. место у полуфиналним групама. Све екипе биле су смештене у једну групу. Резултат утакмица екипа које су биле у истој полуфиналној групи је пренет. Свака екипа је одиграла по једну утакмицу са преостале две екипе. Бодовање и рангирање је као у полуфиналним групама. Пласману овој групи је уједно и коначан пласман од 5. до 8. места.

1. коло одиграно 30. маја:

2. коло одиграно 31. маја:

Табела групе:

Финална рунда 
Учествовале су екипе које су заузеле прво и друго место у полуфиналним групама. Све екипе биле су смештене у једну групу. Резултат утакмица екипа које су биле у истој полуфиналној групи је пренет. Свака екипа је одиграла по једну утакмицу са преостале две екипе. Бодовање и рангирање је као у полуфиналним групама. Пласману овој групи је уједно и коначан пласман од првог до четвртог места.

1. коло одиграно 30. маја:

2. коло одиграно 31. маја:

Табела групе:

Коначан пласман

Спољашње везе 

 ФИБА Еуробаскет 1959
 Шампионати педесетих (ФИБА)
 Шампионат 1959 (-{Eurobasket.com}-)

 
Европска првенства у кошарци
Спорт у Истанбулу
Кошарка у Турској
Кошарка у 1959.